Astraeus – brytyjska linia lotnicza
 Astraeus (promieniak) – rodzaj grzybów z rodziny Diplocystidiaceae
 Astraeus (Astrajos, gr. Astraios) – w mitologii greckiej jeden z satyrów
 Astraeus (Astrajos, gr. Astraios) – w mitologii greckiej jeden z tytanów, syn Kriosa